Дроздовичи — название населённых пунктов:

Украина 
 Дроздовичи — село во Львовском районе Львовской области.
 Дроздовичи — село в Самборском районе Львовской области.